Амфитри́та, Амфитрити может означать:
 Амфитрита — в древнегреческой мифологии жена Посейдона, мать Тритона и Роды.
 (29) Амфитрита — астероид.
  — село в сообществе Александруполис в Греции.

Корабли
 Амфитрити I — судно типа , в составе Военно-морских сил Греции в 1830—1836 гг.
 Амфитрити II — либурна (), в составе Военно-морских сил Греции в 1852—1870 гг.
  — королевская яхта и паровая канонерская лодка, в составе Военно-морских сил Греции в 1867—1906 гг.
 Амфитрити IV — королевская яхта, в составе Военно-морских сил Греции в 1873—1941 гг.
  — пароход, в составе Военно-морских сил Греции в 1917—1920 гг.
  — подводная лодка, в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1952 гг.
  — подводная лодка, в составе Военно-морских сил Греции в 1958—1966.
  — подводная лодка типа 209, в составе Военно-морских сил Греции с 1979 года.

Примечания